Madea heißen:

 Burkhard Madea (* 1957), deutscher Rechtsmediziner an den Universitäten Köln und Bonn
 Stephanie Madea (* 1977), Deutsche Schriftstellern

Siehe auch:
 Mabel Simmons, genannt „Madea“, von Tyler Perry dargestellte amerikanische Comedyfigur